В одиночному розряді тенісного турніру Thunderbird Classic 1972, який проходив в рамках Серії Вірджинії Слімс 1972, Біллі Джин Кінг здобула титул, у фіналі перемігши Маргарет Корт 7-6, 6-3.

Сіяні гравчині 

  Біллі Джин Кінг (Переможниця)
  Ненсі Гюнтер (чвертьфінал)
  Маргарет Корт (фінал)
  Розмарі Казалс (півфінал)

 Керрі Мелвілл (2-ге коло)
 Франсуаза Дюрр (чвертьфінал)
 Венді Овертон (півфінал)
 Валері Зігенфусс (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

1972